Кинотеатр «Победа»: типовое название ряда кинотеатров ex-СССР.

Некоторые из кинотеатров 
* Победа — кинотеатр в Минске.
 Победа — кинотеатр в Москве.
 Победа — кинотеатр в Новосибирске.
 Победа — кинотеатр в Новочеркасске.
 Победа — кинотеатр в Петрозаводске.
 Победа — кинотеатр в Саратове.
 Победа — кинотеатр в Уфе.

 Победа — бывший кинотеатр в Барнауле, действовал с 1944 до середины 1950-х годов.

См. также